Шершевский — еврейская фамилия, вариант фамилии  (выходец из местечка Шерешёво).
 Шершевский, Александр Борисович (Шерешевский, 1894—1937) — советский авиаинженер, авиаконструктор, разведчик.
 Шершевский, Гелий Григорьевич (1934—2015) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Шершевский, Михаил Маркович (1847—1910) — российский врач, доктор медицины, лейб-медик двора Его Императорского Величества.
 Шершевский, Николай Сергеевич (1897—1939) — деятель советских спецслужб, майор госбезопасности.

 Студенская (Шершевская), Евгения Михайловна (1874—1906) — русская поэтесса и переводчица, дочь М. М. Шершевского.